Abraham-Louis-Rodolphe Ducros (1748 - 1810), peintre suisse,
 Anne Ducros (1959 -), chanteuse de jazz française,
 Édouard Ducros (1856-1936), peintre français,
 Emmanuelle Ducros, journaliste française,
Françoise Ducros, directrice de communications de Jean Chrétien, ancien premier ministre du Canada
Gilbert Ducros (1928 - 2007), industriel français, créateur des épices Ducros (désormais propriété du groupe américain McCormick & Company)
 Jean Ducros (1906-1955), fondateur de la CFE-CGC,
 Jérôme Ducros (1974 -), pianiste français ;
 Pierre Ducros (1900 - 1982), pasteur protestant français.

Du Cros 
 Odette Teissier du Cros (1906 - 1997), ethnologue française
 Arthur du Cros (1871 – 1955), homme politique et industriel britannique
 Saint-Laurent-du-Cros, commune française située dans le département des Hautes-Alpes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
 Notre-Dame-du-Cros, ancienne commune de la Haute-Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes (rattachée à Ferrussac)
 Cham du Cros, sommet du massif du Tanargue situé dans l'Ardèche en région Auvergne-Rhône-Alpes
 Château du Cros, forteresse en ruines située dans le département de la Gironde en région Nouvelle-Aquitaine

Toponymes 
Rivière Ducros, un affluent de la rivière Taschereau (rivière Bell) coulant dans le territoire non organisé de Lac-Despinassy, dans la MRC de Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Voir aussi 
  (homonymie)